Фонелас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 96 км². Население — 1094 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Fonelas realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Web sobre el yacimiento de grandes mamíferos del Plio-Pleistoceno de Fonelas P-1

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады